Сьомаківська сільська рада — Вінницька область, Хмільницький район
 Сьомаківська сільська рада — Хмельницька область, Славутський район
 Сьомаківська сільська рада — Хмельницька область, Старосинявський район